Az olasz labdarúgó-bajnokság első osztályának 1980–1981-es szezonja volt a Serie A 79. szezonja. A bajnok a Juventus FC lett. Ez volt a klub 19. bajnoki címe.

Végeredmény

A góllövőlista élmezőnye 

 18 gól: Roberto Pruzzo (Roma)
 13 gól: Massimo Palanca (Catanzaro)
 12 gól: Alessandro Altobelli (Internazionale)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1980-81
 Serie C1 1980-81
 Serie C2 1980-81
 Serie D 1980-81
 Coppa Italia 1980-81

Források 

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1